Navarre ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Navarre (Florida)
 Navarre (Kansas)
 Navarre (New Orleans), Vorort von New Orleans
 Navarre (Ohio)
 Navarre Beach, Florida

in Australien:
 Navarre (Victoria)

Navarre ist der Familienname folgender Personen:
 Élodie Navarre (* 1979), französische Schauspielerin
 Henri Navarre (Henri Eugène Navarre; 1898–1983), französischer General
 Henri Édouard Navarre (1885–1971), französischer Bildhauer
 Isabel de Navarre (* 1956), deutsche Eiskunstläuferin
 Louis-André Navarre (1836–1912), französischer Geistlicher
 Marie-Geneviève Navarre (1737–1795), französische Malerin
 René Navarre (1877–1968), französischer Schauspieler
 Yves Navarre (1940–1994), französischer Schriftsteller
 Xavier Desandre Navarre (* 1961), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Grenache (auch Navarre de la Dordogne), Rebsorte
 Navarra (Begriffsklärung)